De Grand Prix-wegrace van Aragón 2015 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 27 september 2015 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
De eerste poging om de race te verrijden werd afgebroken na een ongeluk waarbij Dominique Aegerter en Xavier Siméon betrokken waren. Voor de herstart namen alle coureurs hun oorspronkelijke startplaats in en de race werd ingekort van 21 naar 14 ronden.

Moto3 
Hiroki Ono en Jakub Kornfeil werden allebei één positie teruggezet omdat zij hadden ingehaald terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Aragón